De achtste wereldkampioenschappen badminton werden in 1993 in Birmingham, Engeland gehouden in de National Indoor Arena. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1993
Badminton
Badminton in 1993
Sportevenement in Birmingham